Mike Chapman (ur. 1947) – brytyjski (pochodzenia australijskiego) producent muzyczny i autor piosenek
 Michael Chapman (1935–2020) – amerykański operator filmowy, aktor i reżyser
 Michael Chapman  (ur. 1937) – amerykański producent filmowy i scenarzysta
 Michael Chapman (1941–2021) – brytyjski gitarzysta

Przypisy